Alejandro María de las Mercedes Pérez García Lugín – scrittore, giornalista e regista spagnolo
 María Pérez García – marciatrice spagnola
 Matías Pérez García – calciatore argentino
 Venancio Pérez García – calciatore spagnolo